Víctor Jara fue un cantautor chileno, pero además el nombre puede referirse a:

 Víctor Jara o Víctor Jara (Geografía), su primer álbum de estudio, de 1966; 
 Víctor Jara, su tercer álbum de estudio, de 1967; 
 Víctor Jara sinfónico, álbum en tributo al cantautor, de 2008; 
 Estadio Víctor Jara, complejo deportivo ubicado en Santiago de Chile; o
 Galpón Víctor Jara, centro artístico-cultural ubicado en el Barrio Brasil, Santiago.
(2644) Victor Jara, asteroide nombrado en honor al cantautor.